Sombrerera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Petasites fragrans; 
 el nombre común de la planta Petasites hybridus; o
 el nombre común de la planta Tussilago'''''.